Camargue – area geografica della Francia
Camargue – razza di cavallo
Camargue – razza bovina